

Patronymie

 Ernst von Leyser (1889-1962) est un General der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Ernst Ludwig Leyser (1896-1973) est un homme politique allemand.
 Hans-Georg Leyser (1896-1980) est un Generalmajor allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Henrietta Leyser est une historienne anglaise, spécialiste de l'histoire de l'Angleterre médiévale.
 Karl Leyser (1920-1992), historien britannique.
 Ricardo Leyser (né en 1972), homme politique brésilien.